Монлор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Монлор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Монлор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна